BiH:
 Dobrinje (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko

Crna Gora:
 Dobrinje (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje

Vidi i:
 Dobrinja